Rosa de Francia – film del 1935 diretto da José López Rubio, Gordon Wiles
Rosa de Francia – film del 1995 diretto da César Bolívar